Ральф Шума́хер (, *30 червня 1975, Гюрт-Гермюльгайм) — німецький автогонщик, пілот Формули-1, брат семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера.

Повна таблиця результатів 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

Посилання 

 Офіційний сайт Ральфа Шумахера
 Профіль Ральфа Шумахера на www.grandprix.com
 http://wildsoft.ru/
 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/

Пілоти Формули-1
Німецькі автогонщики
Німецькі пілоти Формули-1
Переможці Гран-прі Формули-1
Пілоти DTM